Por Berea pode estar à procura de:
Berea (Lesoto), um estado do Lesoto.
 Berea (Carolina do Sul)
 Berea (Kentucky)
 Berea (Ohio)
 Bereia, antiga cidade grega citada na bíblia.

Desambiguação